Weiße Brücke steht für:

 Weiße Brücke (Mysien), eine spätantike Brücke in Mysien
 Weiße Brücke (München)
 Weiße Brücke (Schwentinental), ein Kulturdenkmal in Schwentinental
 Weiße Brücke (Wörlitzer Park), Sachsen-Anhalt
 Zubizuri (baskisch: „Weiße Brücke“), eine Fußgängerbrücke in Bilbao